Contes  o Còntes , municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Contes (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Contes, plural de conte, gènere literari
 Contes, plural de conte de fades, mena de conte de caràcter popular i d'autor desconegut